Дримис Винтера () — один из видов дримиса, известен также под названием „канело“.

Латинское название вид получил в честь сэра , капитана королевского флота, участника экспедиции Френсиса Дрейка 1578 года, во время которой европейцы его и открыли.

Ареал 
Ареал — юг Южной Америки: предгория Анд (до высоты 1000—1200 м над уровнем моря), Вальдивские и Магеллановы леса. Это одно из самых южных древесных растений планеты, встречается вплоть до мыса Горн.

Описание вида 
Дримис Винтера — дерево или кустарник высотой 8-12 м, при благоприятных условиях может достигать 18-20 м. Листья кожистые, длиной до 20 см, цветки белые, кора красно-коричневая, с сильным ароматом.

Растения могут расти на влажных почвах на солнечных местах или полутени, хорошо выдерживают морозы до −20°С, но не переносят засухи.

Таксономия 
,  84, t. 42. 1775. (29 Nov 1775)

Синонимы:
 , 1786
 , 1821
 , 1868
 , 1908
 , 1859

Использование 
Дримис Винтера широко используется в медицине как тонизирующее и противоцинготное средство. Измельчённая кора используется в кулинарии как заменитель перца. Сжигание коры индейцами применялось в ритуальных целях.

На территориях с холодным климатом, но мягкой зимой (Фареры, север Англии и Шотландия и т. д.) канело используется и как декоративное растение.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Винтеровые
Флора Южной Америки
Декоративные деревья
Таксоны растений, названные в честь людей